Naselja u BiH:
 Omerovići (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Omerovići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad